Robertson County er navnet på 3 counties i USA:

 Robertson County, Kentucky
 Robertson County, Tennessee
 Robertson County, Texas